FC Basel (forkortelse for Fussballclub Basel) er en schweizisk fodboldklub fra byen Basel. Holdet er et af de bedste og mest populære i Schweiz, og er favoritterne i den Schweiziske Superliga. FC Basel kvalificerede sig til UEFA Champions League i 2002, hvor de bl.a. slog Juventus, i 2008, 2010, 2011, 2014 og 2015. I 2003 og 2004 deltog holdet i UEFA-cupen.

Fodboldklubber i Schweiz
Etableret i 1893